

Musica 
 Insomniac – album dei Green Day del 1995
 Insomniac – album di Enrique Iglesias del 2007

Videogiochi 
 Insomniac Games – casa produttrice di videogiochi